The Battle Hymn of the Republic je ameriška domoljubna glasba, ki je bila napisana med ameriško državljansko vojno. Prvič je bila objavljena na prvi strani mesečnika The Atlantic Monthly.

Angleško besedilo 

Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord:
He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored;
He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword: 
His truth is marching on.

(REFREN)
Glory, glory, hallelujah!
Glory, glory, hallelujah!
Glory, glory, hallelujah!
His truth is marching on

I have seen Him in the watch-fires of a hundred circling camps,
They have builded Him an altar in the evening dews and damps;
I can read His righteous sentence by the dim and flaring lamps:
His day is marching on.

REFREN

I have read a fiery gospel writ in burnished rows of steel:
"As ye deal with my contemners, so with you my grace shall deal;
Let the Hero, born of woman, crush the serpent with His heel,
Since God is marching on."

REFREN

He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat;
He is sifting out the hearts of men before His judgment-seat:
Oh, be swift, my soul, to answer Him! be jubilant, my feet!
Our God is marching on.

REFREN

In the beauty of the lilies Christ was born across the sea,
With a glory in His bosom that transfigures you and me:
As He died to make men holy, let us die to make men free, (sometimes »let us live to make men free«) 
While God is marching on.

REFREN

He is coming like the glory of the morning on the wave,
He is wisdom to the mighty, He is succour to the brave,
So the world shall be His footstool, and the soul of Time His slave,
Our God is marching on.

REFREN

Viri 
 Scholes, Percy A. (1955). »John Brown's Body«, The Oxford Companion of Music. Ninth edition. Londong: Oxford University Press.
 Jackson. Popular Songs of Nineteenth-Century America, strani 263-264

Battle Hymn of the Republic, The
Leto 1862